Vatan puede referirse a: 

 Vatan, periódico turco; o
 Vatan, comuna francesa situada en Indre.